Takamine (高峰 ou 高嶺) est un nom de famille japonais composé de deux caractères chinois, dont le premier signifie haut et le second cime.

Takamine peut se référer à :

Patronyme
 Takamine Tokumei (1653-1738), un chirurgien japonais
 Takamine Hideo (1854-1910), un professeur japonais
 Takamine Jokichi (1854-1922), un chimiste japonais
 Takamine Toshio (1885–1959), un physicien japonais
 Hideko Takamine (1924-2010), une actrice japonaise
 Takamine Go (1948-), un réalisateur japonais

Personnage de fiction
 Kiyo Takamine (Kiyomaro Takamine), Seitaro Takamine, et Hana Takamine, Zatch Bell! (Konjiki no Gash!!)
 Tsukasa Takamine du Sasami: Mahou Shoujo Club

Entreprise
 Takamine

Homonymie de patronyme